

Persone 
 Antonio Lascaris di Castellar (1436-1490) – nobile italiano
 Celestino I Lascaris (...–...) – nobile italiano
 Eudossia Lascaris (1248-1311) – principessa bizantina
 Giovanni Antonio Lascaris (...–...) – nobile italiano
 Giovanni IV Lascaris (1250-1305) – imperatore bizantino
 Luchino II Lascaris di Briga (...–...) – nobile italiano
 Lucrezia Lascaris di Ventimiglia (1264-1314) – nobile italiana 
 Onorato I Lascaris di Ventimiglia (1420-1475) – politico italiano 
 Tebaldo Lascaris di Briga (...–...) – nobile italiano
 Teodoro II Lascaris (1221-1258) – imperatore bizantino
 Vatatza Lascaris di Ventimiglia (...–...) – nobile italiana

Storia di famiglia 
 Lascaris di Briga – costituiscono un'importante linea di successione dei conti di Ventimiglia
 Lascaris di Ventimiglia – costituiscono il ramo principale dei conti di Ventimiglia